Hennum ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hennum (* 1987), norwegischer Biathlet
 Harald Hennum (1928–1993), norwegischer Fußballspieler